Hällegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hällegöl (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Hällegöl (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,

Se även
Hällagölen, sjö i Hedemora kommun,  (6,15 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn